Franciaország
Sarrazac, település Dordogne megyében
Sarrazac, település Lot megyében